Доло́рес Иба́ррури Го́мес (, 9 декабря 1895, Гальярта, провинция Бискайя — 12 ноября 1989, Мадрид), известная также как Пассиона́рия (, «страстная», или «цветок страстоцвет», ) — деятельница испанского и международного коммунистического движения, активная участница республиканского движения в годы Гражданской войны 1936—1939 годов в Испании и одна из основательниц Международной демократической федерации женщин, затем деятель эмигрантской оппозиции диктатуре Франко.

На протяжении длительного времени жила в СССР, а её сын Рубен был офицером Красной Армии и погиб в битве под Сталинградом в 1942 году. Долорес — в 1942—1960 годах — генеральный секретарь, а с 1960 года до конца жизни — председатель Коммунистической партии Испании. После смерти Франко и легализации партий при Хуане Карлосе I вернулась в Испанию и в 1977 году после более чем 40-летнего перерыва вновь была избрана депутатом кортесов.

Биография

Становление личности 
Долорес Ибаррури родилась в семье горняка баскского происхождения в рабочем посёлке Гальярта. Её отец Антонио был подрывником и получил травму на работе при очередном взрыве породы. После тяжелой полостной операции ему запретили алкоголь и курение, что сберегло для семьи значительные средства. Первые годы жизни девочки проходили в традиционной католической консервативной семье в горняцкой провинции Бискайя. Она получила хорошее среднее образование и намеревалась поступать в педагогическое училище, однако мать, Хулиана Гомес Пардо, отказала ей в этом намерении, считая, что Долорес лучше выйти замуж и быть обеспеченной приданым.

В 16 лет Долорес поступила на курсы кройки и шитья, а затем пошла работать официанткой в кафе, где и познакомилась со своим будущим мужем, шахтёром-социалистом Хулианом Руисом Габинья. 16 февраля 1916 года они обвенчались.

В 1917 году Долорес вступила в местную организацию социалистической партии в посёлке Соморростро вблизи города Бильбао. Она начала изучать марксистскую литературу в местной библиотеке.

В 1917 году Долорес была впечатлена победой большевистской революции в России.

В 1918 году, в возрасте 22 лет, она опубликовала свою первую статью в газете El Minero Vizcaíno («Бискайский шахтер»), подписавшись «Пассионария» (Страстна́я — псевдоним в первой, опубликованной в Страстную неделю, статье) по просьбе семьи, не желавшей, чтобы она подписывалась своим настоящим именем. Этот псевдоним она использовала до 1939 года.

Первый ребёнок четы Ибаррури Руис — дочь Эстер (1916—1919) — умерла во младенчестве. Впоследствии Долорес пришлось пережить раннюю смерть четырёх из её пятерых дочерей.

Основательница Коммунистической партии 
В 1922 году Долорес и Хулиан вошли в число основателей объединённой Коммунистической партии Испании. Марксизм они понимали как инструмент освобождения рабочего класса. Семейный дом Ибаррури иногда обыскивали полиция или жандармерия в поисках оружия или пропагандистских материалов.

В 1923 году в семье Ибаррури Руис родилась тройня: Амагойя, Асусена и Амайя (Амагоя умерла вскоре после рождения, а Асусена — в два года). Из-за постоянных забастовок Хулиана семья очень нуждается. Долорес работает по ночам за швейной машинкой, выполняя заказы модных магазинов на женское платье.

В 1928 году родилась последняя дочь Долорес и Хулиана — Ева, которая умерла через три месяца. Долорес входит в Бискайский обком КПИ, в 1929 году на III съезде Коммунистической партии Испании её избирают членом ЦК.

В 1930 году Долорес впервые выдвигается кандидатом в Кортесы, однако не избирается депутатом парламента.

Вторая Испанская республика 
В 1931 году была провозглашена Вторая республика, и Долорес с детьми (Рубеном и Амайей) переехала в Мадрид, где она руководила газетой «Mundo obrero» («Рабочий мир»), а Рубен и Амайя помогали в её распространении в Мадриде. Зарабатывать на жизнь она продолжала шитьём. В эти годы Долорес несколько раз попадала в тюрьму из-за ее критических выступлений и активной политической деятельности. В общей сложности она шесть раз подвергалась арестам и тюремному заключению.

После 1932 года Долорес возглавила работу КПИ среди женщин. В 1933 году она стала президентом созданного в Испании Союза женщин-антифашисток.

В 1933 году она снова баллотировалась в парламент и снова не была избрана.

В ноябре-декабре 1933 года Долорес посетила Советский Союз для участия во VIII Пленуме Исполкома Коминтерна.

В 1935 году, после того, как Долорес снова была заключена в тюрьму по обвинению в агитации и пропаганде за журналистские выступления во время жестоко подавленной правительством забастовки горняков в Астурии 1934 года, Коминтерном была организована эвакуация детей Ибаррури в Советский Союз. Под чужим именем они пересекли на поезде Берлин и нацистскую Германию и прибыли в Москву.

В 1935 году на 7-м конгрессе Коминтерна (1935 год) была избрана кандидатом в члены Исполкома Коминтерна.

В 1936 году Ибаррури избрана депутатом кортесов от Астурии, став одной из 16 депутатов-коммунистов в парламенте. Левые партии объединились в блок, названный Народным фронтом.

В 1937 году она была избрана вице-председателем кортесов. Австрийский социолог Франц Боркернау отзывался о Долорес так: «Что волнует в ней, так это её дистанцированность от политических интриг, простая вера, которая ведет её к жертвенности и которая исходит из каждого произносимого ею слова. Ещё более трогательно в ней отсутствие тщеславия и даже скромность».

Гражданская война в Испании 
Как руководитель компартии Испании Ибаррури играла особую роль в период Гражданской войны и итало-германской интервенции 1936—1939 годов.

В ночь после фашистского мятежа 18 июля 1936 года она выступила по радио, когда произнесла ставшую знаменитой фразу «¡No pasarán!» — «Они не пройдут!».

Если позволить фашистам продолжать преступления, которые они совершают в Испании, агрессивный фашизм обрушится и на другие народы Европы. Нам нужна помощь, нужны самолёты и пушки для нашей борьбы … Испанский народ предпочитает умереть стоя, чем жить на коленях.

Вернувшись в Испанию, Долорес возглавила сопротивление франкистам и организацию обороны Мадрида, став её символом.

В 1938 году дети Долорес Рубен и Амайя выехали из Советского Союза в Испанию. 18-летний Рубен вместе с отцом Хулианом принимал участие в сражении на реке Эбро и был произведён в сержанты за храбрость. 15-летняя Амайя работала санитаркой в Барселоне в детском доме для эвакуированных детей.

В феврале 1939 года, после поражения республиканского правительства, Рубен был вынужден перейти Пиренеи на границе с Францией вместе с остатками республиканской армии. Французские власти интернировали Рубена и его отца Хулиана в концентрационный лагерь Аржелес-сюр-Мер, где под открытым небом содержалось около ста тысяч республиканцев — как гражданских лиц, так и военных.

В СССР 
С 1939 года Долорес — в эмиграции в СССР.

Рубену и Хулиану удалось бежать из лагеря и добраться до советского посольства в Париже, откуда Рубен смог вернуться в Советский Союз на корабле, воссоединившись с матерью и сестрой Амайей в подмосковном Пушкино. Осенью 1939 года Рубен вступил в Красную Армию и был принят в военное училище имени Верховного Совета РСФСР в Москве, откуда вышел в звании лейтенанта.

После нападения Германии на СССР для противодействия нацистской пропаганде в Москве с 15 июля начинает работать «Радио Коминтерна» под руководством итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Вещание велось от имени секретных нелегальных радиостанций, работавших в эфире зарубежных стран в интересах СССР. Испанскую редакцию — Radio España Independiente Estación Pirenaica («Независимое Радио Испании. Радиостанция Пиренейская») возглавила Долорес Ибаррури. Первоначально редакция находилась в Москве, в подвале одного из старых особняков на Бульварном кольце. 16 октября 1941 года пришел приказ об эвакуации столицы, и Radio Pirenaica (такое краткое название дала радио сама Ибаррури) вместе с коллективом сотрудников и самым мощным в Европе передатчиком РВ-1 отправилось поездом вглубь территории СССР, в Уфу.

В передачах радио освещались проблемы рабочих, молодёжи, положение женщин. Испанские коммунисты стремилась убедить своих слушателей, что испанский народ в целом должен был оказывать всеми возможными средствами помощь Отечественной войне советского народа, что являлось «продолжением борьбы самого испанского народа за свою свободу и независимость».

Ибаррури вела на радио программы «Хромой бес» и «Из окна в окно». Последняя была оформлена как диалог двух жительниц Мадрида — Хуаны и Мануэлы, обсуждавших рост цен, перебои с электричеством, нехватку угля и возможность вступления Испании во Вторую мировую войну. Радио также было направлено на испанцев, воевавших на стороне Гитлера в «Голубой дивизии». Как вспоминал боец этого подразделения Хейнц Красчутский, «голос этой женщины, говорившей нам о Рождестве на нашем языке, языке нашей родины, был единственным счастливым моментом во время моего пребывания в России».

Всё время Второй мировой войны 1939—1945 годов Ибаррури активно боролась за объединение испанцев в едином национальном фронте, чтобы помешать испанскому диктатору Франко втянуть испанский народ в войну на стороне гитлеровской Германии. Участвовала в международном антифашистском движении.

Сын Ибаррури — Рубен Руис Ибаррури (1920—1942) — Герой Советского Союза, погиб в Сталинграде. Его останки были перезахоронены в 1948 году на Аллее Героев в центре Сталинграда, около Огня Вечной Славы и монумента Славы.

В 1942 году (после смерти Хосе Диаса) Ибаррури стала генеральным секретарём КПИ.

В 1945 году женщины-антифашистки из 37 стран собрались в Париже, чтобы создать Международную демократическую федерацию женщин, целью которой было полное сокрушение фашизма. Вице-президентом этой федерации стала Долорес Ибаррури.

На 5-м съезде КПИ (1954 год) Ибаррури выступила с отчётным докладом. На пленумах ЦК КПИ после 5-го съезда доклады Ибаррури были посвящёны положению в Испании и тактике КПИ, единству действий рабочего класса и всех демократических сил в борьбе за ликвидацию диктатуры Франко, за национальную независимость и демократизацию Испании. На 6-м съезде КПИ (1960 год) она выступила с докладом о 40-летии КПИ. На этом съезде она была избрана председателем КПИ.

В 1955 году радио «Пиренаика» переехало в Бухарест, где работало вплоть до закрытия 14 июля 1977 года, когда директор радиостанции Рамон Мендесона объявил о том, что в Испании победила демократия, а Долорес Ибаррури вновь была избрана депутатом от провинции Астуриас.

Самая долговечная подпольная радиостанция выполнила свою историческую миссию.

В 1968 году Ибаррури выступила против вмешательства СССР в события в Чехословакии.

Возвращение на родину 
После смерти Франко и начала демократизации в стране Долорес Ибаррури вернулась на родину в 1975 году. На первых, после падения диктатуры Франко, демократических выборах в 1977 год она была избрана в Кортесы, где представляла одну из первых еврокоммунистических партий. 13 июля 1977 года она стала единственной из 473 депутатов Второй республики, которая вернулась в парламент Испании после Гражданской войны и диктатуры.

Долорес Ибаррури умерла от пневмонии на 94-м году жизни.

Публицистика 
Ибаррури — автор многих книг и публицистических статей. Возглавляла комиссию ЦК по составлению «Истории Коммунистической партии Испании» (1960 год; рус. пер. 1961 год). Её автобиографическая книга «Единственный путь» переведёна на русский (1962 год), французский, итальянский, немецкий, английский и другие языки. Известна также её автобиография «¡No pasarán!» («Они не пройдут»), изданная в 1966 году. Долорес — одна из авторов коллективной работы «Война и революция в Испании 1936—1939 гг.» (рус. пер., т. 1, 1968).

Вклад в международное женское и антифашистское движение 
Будучи одной из основательниц Международной демократической федерации женщин (1945 год), Ибаррури принимала активное участие в международном демократическом женском движении. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1964 год). Доктор honoris causa МГУ (1961).

Награды 
 Орден Ленина
 орден Октябрьской Революции (08.12.1975)
 медали СССР

Семья 
У Долорес Ибаррури было шесть детей: пять дочерей (четыре из них умерли в раннем детстве), оставшаяся дочь Амайя Руи́с Ибáррури (Amaya Ruiz Ibárruri) () проживала в Мадриде и умерла в 2018 году в возрасте 95 лет) и сын Рубéн (), погибший в возрасте 22 лет в Сталинградской битве.

Амайя Руис Ибаррури была замужем за Артёмом Фёдоровичем Сергеевым (1921—2008), приёмным сыном И. В. Сталина. У них трое детей — сыновья Фёдор и Рубен, дочь Долорес. «В целом для истории Испании бабушка является одним из столпов испанской демократии, легендарной личностью, личностью, за которой практически не водится грехов. Я работала в разных архивах в Москве. Когда ты смотришь бабушкино досье, бабушкины документы, и всё то, что о ней написано, ты не находишь практически ничего, что могло хоть какой-то тенью отразиться на её образе. Она не замешана ни в какой грязной истории. Она не замешана ни в какой подспудной грязной политической борьбе. Ни в каких интригах». Долорес Руис Ибаррури Сергеева, внучка Пассионарии.

Память 
Исторический архив Долорес Ибаррури хранит её внучка Долорес Руис Ибаррури Сергеева. Впервые это собрание, состоящее из 150 ящиков с десятками тысяч хорошо классифицированных страниц, фотографий, корреспонденции, брошюр на разных языках, политических текстов, было использовано при подготовке новой биографии Пассионарии, созданной историком Марио Аморосом и выдержавшим несколько переизданий.

Именем Долорес Ибаррури названы улицы в Атбасаре, Донецке, Екатеринбурге.

Именем её сына Рубена Ибаррури названа улица в городе Липецке.

В октябре 2015 года Ибаррури попала в опубликованный Украинским институтом национальной памяти Список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации.

Сочинения 
 Единственный путь. — : Государственное издательство политической литературы, 1962.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на Spartacus International
 Долорес Ибаррури о Стране Басков 

Политики XX века
Революционеры Испании
Марксисты
Члены ЦК Коммунистической партии Испании
Женщины-политики Испании
Иммигрировавшие в СССР из Испании
Почётные доктора МГУ
Умершие от пневмонии
Похороненные на кладбище Альмудена
Получившие политическое убежище в СССР
Депутаты конгресса Испании от провинции Астурия
Депутаты кортесов Второй Испанской Республики